Мурованое — название населённых пунктов на Украине:

 Мурованое — село во Львовском районе Львовской области.
 Мурованое — село в Червоноградском районе Львовской области.
 Мурованое — село в Самборском районе Львовской области.